Endeavour: Sprawy młodego Morse’a (ang. Endeavour) – brytyjski serial kryminalny opowiadający losy młodego inspektora Morse’a, którego można było już poznać w serialu Sprawy inspektora Morse’a nakręconym w latach 1987–2000.

Opis fabuły 
Akcja serialu toczy się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku w Oksfordzie, gdzie młody detektyw (Shaun Evans) pracuje w policji i wraz ze swoim przełożonym inspektorem Thursdayem (Roger Allam) rozwiązuje kryminalne zagadki.

Obsada 
 Shaun Evans jako detektyw Endeavour Morse
 Roger Allam jako inspektor Fred Thursday
 James Bradshaw jako patolog doktor Max DeBryn
 Abigail Thaw jako dziennikarka Dorothea Frazil
 Anton Lesser jako nadinspektor Reginald Bright
 Sean Rigby jako posterunkowy Jim Strange
 Jack Laskey jako sierżant Peter Jakes
 Carolie O'Neill jako Win Thursday
 Sara Vickers jako Joan Thursday
 Dakota Blue Richards jako posterunkowa Shirley Trewlove

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2012